Dementi – (fr.) oficjalne zaprzeczenie lub sprostowanie informacji

 Dementi – album zespołu 2Tm2,3
 Dementi – zespół muzyczny stworzony w 1998 roku
 Niezależna Agencja Fotograficzna Dementi – społeczna agencja fotograficzna w PRL